

Geografie 
 Mansfeld, een plaats in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
 Landkreis Mansfeld-Südharz, een Landkreis in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt

Geschiedenis 
 Graafschap Mansfeld, een tot de Opper-Saksische Kreits behorend graafschap binnen het Heilige Roomse Rijk

Personen 
 Peter Ernst I van Mansfeld (1517-1604), Duits militair
 Wolfgang van Mansfeld (1575-1638), Duits militair
 Philip van Mansfeld (1589-1657), Duits militair
 Rudolf Mansfeld (1901-1960), Duits botanicus
 Jaap Mansfeld (1936), Nederlands classicus, specialist op het gebied van de klassieke filosofie